John Clarke (gitarist), gitarist bij Bruford en Cliff Richard
 John Clarke (gouverneur), gouverneur van Delaware
 John Clarke (personage), personage in romans van Tom Clancy
 John Clarke (roeier), Nieuw-Zeelands roeier
 John Clarke (acteur), Amerikaans acteur
 John Clarke (hockeyer), Iers hockeyer